Le Gardien européen de l'année est basé sur le Ballon d'or de « France Football ». Le meilleur gardien de but placé sur cette liste devient le gardien de but européen de l'Année.

Palmarès

Statistiques

Lauréats par joueur

 9 : Lev Yachine dont un Ballon d'or, 
 4 : Ronnie Hellström, Peter Schmeichel, Dino Zoff
 3 : Rinat Dasaev, Gianluigi Buffon 
 2 : Gordon Banks, Ivo Viktor, Jean-Marie Pfaff, Fabien Barthez, Petr Čech, Oliver Kahn, Iker Casillas
 1 : Harry Gregg, Viliam Schrojf, Evgueni Roudakov, Jan Tomaszewski, Sepp Maier, Luis Arconada, Harald Schumacher, Helmuth Duckadam, Peter Shilton, Walter Zenga, Bruno Martini, Thomas Ravelli, Vítor Baía, Andreas Köpke, Edwin van der Sar

Nationalités représentées 

 13 : 
 8 :  
 5 : /, /, 
 4 : 
 3 : , , , 
 1 : , , ,

Clubs représentés 

 9 : Dynamo Moscou, 
 8 : Juventus
 6 : Manchester United
 5 : Bayern de Munich
 4 : FC Kaiserslautern, 
 2 : Real Madrid, Chelsea, FC Dukla Prague, Stoke City,  Dukla Prague
 1 : Slovan UNV Bratislava, Dynamo Kiev,  AJ Auxerre, IFK Göteborg, AS Monaco, Olympique de Marseille, Inter MilanInter Milan,  ŁKS Łódź, FC Cologne, Steaua Bucarest, Derby County, FC Porto, Real Sociedad

Championnats représentés 

 14 : Soviet Top League () (« ancêtre » du Championnat de Russie, qui existe depuis 1992)
 11 : FA Premier League ()
 10 : Bundesliga () 
 8 : Serie A ()
 3 : Primera División (), Ligue 1 (), Championnat de Tchécoslovaquie de football () (fut organisé entre 1925 et 1938, et entre 1945 et 1993, où clubs aujourd'hui tchèques et slovaques s'affrontaient du temps de la Tchécoslovaquie)
 1 : Ekstraklasa (), Superliga (),  Allsvenskan (),  Liga I ()

Meilleur classement des gardiens
Ceci recense les meilleurs place d'un gardien au Ballon d'or

 1 : Lev Yachine (1963)  
 2 : Dino Zoff (1973), Gianluigi Buffon (2006)  
 3 : Ivo Viktor (1976), Oliver Kahn (2001), (2002)
 4 : Lev Yachine (1961), Iker Casillas (2008)    
 5 : Lev Yachine (1956), (1960), Sepp Maier (1975), Peter Shilton (1989),   Peter Schmeichel (1992),   
 6 : Rinat Dasaev (1982), (1983), Ronnie Hellström (1978), Dino Zoff (1981),   Jean-Marie Pfaff (1983)
 7 : Lev Yachine (1966), Gordon Banks (1972), Harald Schumacher (1984),   Thomas Ravelli (1994), Iker Casillas (2010)
 8 : Harry Gregg (1958), Lev Yachine (1964), Helmuth Duckadam (1986),   Peter Schmeichel (1997)Dino Zoff(1982)
 9 : Rinat Dasaev (1985), Gianluigi Buffon (2003)
 10 : Aucun
 11 : Fabien Barthez (2000)

Annexes

Liens internes 
Ballon d'or

Liens externes
 RSSSF.com

Palmarès de football en Europe
Sportif de l'année